Les Élections régionales de 1983 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 1983) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1983
Basse-Autriche
Octobre 1983